Chau steht für:

 Chau (Dekan), ein altägyptischer Dekan
 Chau oder Chhau, Tanzdrama in Nordindien

einen Namensbestandteil folgender Personen:
 Chau Hoi Wah (* 1986), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Châu Phong Hòa (* 1985), vietnamesischer Fußballspieler
 Chau Sen Cocsal Chhum (1905–2009), kambodschanischer Militär und Politiker
 François Chau (* 1959), kambodschanisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Frédéric Chau (* 1977), französischer Schauspieler
 Hong Chau, US-amerikanische Schauspielerin
 John Allen Chau (1991–2018), US-amerikanischer Missionar
 Joseph Chau Ngoc Tri (* 1956), vietnamesischer Priester, Bischof von Đà Nẵng
 Marjorie Chau (* 1979), chilenische Künstlerin
 Matthew Chau (* 1994), australischer Badmintonspieler
 Osric Chau (* 1986), kanadischer Schauspieler
 Raúl Antonio Chau Quispe (* 1967), peruanischer Geistlicher, Weihbischof in Arequipa
 Wakin Chau (* 1960), Sänger aus Hongkong

Siehe auch:
 Chau Chau
 Chow
 Ciao
 Tschau
 Zschau